Матч всех звёзд 2003 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Атланте 9 февраля 2003 года. Эта игра стала 53 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 2003 года состоялся на домашней арене клуба «Атланта Хокс» «Филипс-арена».

В матче всех звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 155:145. Титул самого ценного игрока получил игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Кевин Гарнетт, который в матче набрал 37 очков и сделал 9 подборов и 5 перехватов. Самым результативным игроком Востока стал Аллен Айверсон, набравший 35 очков.

Этот матч стал 15-м и последним матчем всех звёзд Майкла Джордана, который по окончании сезона 2002/03 годов заявил о завершении своей карьеры.

Состав 

 Винс Картер добровольно уступил своё место в стартовом составе Майклу Джордану.
 Крис Уэббер не смог принять участие в матче из-за травмы. Вместо него на матче выступил Пежа Стоякович.

Матч всех звёзд НБА 

В матче с двумя овертаймами победу одержала команда Запада со счётом 155:145. Однако у Востока была возможность выиграть её в первом овертайме, когда Майкл Джордан за 4,3 секунды до конца игрового времени сделал точны бросок и вывел свою команду вперёд со счётом 138:136. Однако во время последней атаки Запада Джермейн О’Нил сфолил на Коби Брайнте когда тот исполнял трёхочковый бросок. Брайант попал с линии штрафных два из трёх бросков и перевёл матч во второй овертайм. Во втором овертайме Кевин Гарнетт забил несколько бросков через более низкого Винса Картера, принеся победу своей команде. Всего же за игру Гарнетт набрал 37 очков и был назван самым ценным игроком матча. Это был последний матч всех звёзд в карьере Джордана. Первоначально Аллен Айверсон и Трэйси Макгрэди предлагали ему занять их места в стартовом составе, но Джордан отказался. В итоге, лишь за несколько минут до начала матча он согласился занять место Картера в стартовом составе.

Во время большого перерыва выступила Мэрайя Кэри.

Примечания

Ссылки 
 2003 NBA All-Star Game Website

2003
НБА в сезоне 2002/2003
Спортивные соревнования в Атланте